

Geografia 
 Aylesworth –  comunità della contea di Fountain, nello stato americano dell'Indiana

Persone 
 Arthur Aylesworth – attore statunitense
 Edward Aylesworth Perry – generale e politico statunitense
 Reiko Aylesworth – attrice statunitense